Пётр Иванович Ионов — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант.

Биография 
Родился в 1909 году в Ржинцеве. В 1939 году становится членом ВКП(б).

В 1927 году приступает к военной службе в пограничных войсках.

Во время военной службы в 1942 году был назначен начальником штаба 57-го ПОГО УПВ НКВД Приморского округа, в 1945 году - его начальником.

С 1949 по 1950 гг. выполнял обязанности заместителя начальника УПВ МВД на Тихом океане.

В 1951 был назначен заместителем начальника штаба ГУПВ МГБ СССР и пробыл на этой должности до 1953 года.

Затем в 1953 получил должность заместителя начальника 1-го Управления штаба ГУПВВ МВД СССР.

В период с 1957 по 1959 гг. был начальником 1-го отдела, заместителем начальника штаба ГУПВ КГБ СССР.

С 1959 до 1963 назначен начальником УПВ КГБ Ленинградского округа.

В марте 1963 году приступил к работе в должности начальника войск Северо-Западного пограничного округа КГБ, и пробыл там до декабря 1968 года.

Затем в 1968 году вступил на должность 1-го заместителя начальника ГУПВ КГБ СССР.

В 1973 г. ушел в отставку.

Избирался депутатом 7-го созыва Верховного Совета РСФСР.

По неподтвержденным данным умер после 1973 года.

Ссылки 
 Подробное досье.
 Горбачев А. Н. 10000 генералов страны. — 5 изд. — М., 2017.

Командующие пограничными округами СССР
Генерал-лейтенанты (СССР)
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС